Kamenná può riferirsi a diversi toponimi:

Kamenná, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Kamenná, comune del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc
Kamenná, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Kamenná, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina
Kamenná Horka, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Kamenná Lhota, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina

Kamenná Poruba, comune del distretto di Vranov nad Topľou, nella regione di Prešov
 Kamenná Poruba, comune del distretto di Žilina, nell'omonima regione